Die WTT Cup Finals 2021 fanden vom 4. bis 7. Dezember 2021 in Singapur statt.

Qualifikation 
Qualifiziert waren die in der Weltrangliste von Woche 46/2021 bestplatzierten 16 Spielerinnen und Spieler.

Modus 
Gespielt wurde von Anfang an im K.-o.-System, in den ersten beiden Runden im Best-of-5-, danach im Best-of-7-Modus. Die Setzung erfolgte anhand der Weltrangliste von Woche 48/2021.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 3. Dezember 2021)

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Singapur
Tischtenniswettbewerb in Singapur
Tischtennisveranstaltung 2021